Holmann ist der Nachname von:
Harald Holmann (1929–2020), deutscher Mathematiker
Knut Holmann (* 1968), norwegischer Kanute und Olympiasieger